

Cinema 
 Daybreak (filme de 1918), dirigido por Albert Capellani
 Daybreak (filme de 1931), dirigido por Jacques Feyder

Televisão 
 Daybreak (filme de 1993), telefilme dirigido por Stephen Tolkin
 Daybreak (série de televisão), pós-apocalíptica de 2019 criada por Brad Peyton e Aron Eli Coleite

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão